Si Samrong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sukhothai, Thailanda, cu o populație de 73.810 locuitori și o suprafață de 565,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 137 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sukhothai